Hunnen, een van oorsprong Centraal-Aziatisch volk
een Nederlands bezittelijk voornaamwoord
een Nederlands persoonlijk voornaamwoord; zie ook:
Hen/hun-onderscheid
Hun als onderwerp 
Hun (Teenage Mutant Ninja Turtles), een personage

Plaatsen:
Hun (plaats), een gehucht in Annevoie-Rouillon, deelgemeente van de Belgische gemeente Anhée
Hun (rivier), een rivier in China